Die CA Challenge 2001 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. August 2001 in Graz stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Graz